Jelly Jamm este un serial animat 3D  generat de computer pentru copiii de 4-7 ani produs de Vodka și 737SHAKER CAPITAL, două companii spaniole din Madrid și Segovia. Deși, acesta este făcut pentru audiență engleză. Premiera în România a fost pe 12 octombrie, 2011 pe canalul Boomerang pe blocul Cartoonito.

Despre serial 
Desenul focusează pe aventurile a cinci prieteni:  Bello, Mina, Rita, Ongo și Goomo. Aceștia trăiesc pe planeta Jammbo, planeta unde muzica își are originea.

Personaje

Personaje principale 
 Bello - Bello este un băiețel curios, de culoare roșie. Îi plac benzile desenate, preferata sa fiind Jammboman și Lateraloman. Prietenul său este Goomo, cu care adesea se joacă de eroii unde Bello este Jammboman și Goomo este Lateraloman.
 Mina - Mina este o fetiță înțeleaptă, de culoare albastră deschisă, care vorbește cu un accent rusesc. Are un laborator unde inventează tot felul de experimente și soluții care pot fi uneori ciudate.
 Rita - Rita este o fetiță de culoare roz fragedă, dulce, iubitoare și jucăușă. Îi place să se joace cu păpuși, având o păpușică mică numită „Prințesa”.
 Ongo - Ongo este un băiețel de culoare mov fericit și foarte liniștit. Este cel mai misterios locuitor de pe planeta Jammbo. Casa sa constă doar într-o simplă canapea și o veioză. El nu comunică prin vorbe ci prin sunete, fiind similar cu Gerald McBoing Boing.
 Goomo - Goomo este un băiețel de culoare mov deschis destul de sensibil, liniștit și prietenos. Este bun prieten cu Bello, cu care adesea se joacă de-a eroii, unde Goomo este Lateraloman și Bello este Jammboman.

Personaje secundare 
 Regina - Regina este conducătoarea Fabricii de Muzică, și soția regelui. Ea este foarte bună cu copiii, și îi și iubește. Ea este cea care face toată treaba, în timp ce regele lenevește și joacă jocuri video.
 Regele - Regele pare înțelept și politicos atunci când vorbește, dar numai în public, în realitate fiind foarte leneș și copilăros. El stă întotdeauna lenevind și jucând jocuri video, în timp ce regina face toată treaba. Îi este de asemenea foarte frică de întuneric, cum s-a dovedit în episodul Royal Roommate.
 Dodo - Micuții dodo sunt niște animale drăgălașe, de formă cilindrică, de culoare neagră cu fața verde. Aceștia pot apărea prin pădure sau ca servitori ai regelui și ai reginei. Există și alte specii de dodo cum ar fi: bufniță dodo, pasăre dodo, dodo gigant și dodo alb.

Episoade

Legături externe 
 Site-ul oficial Jelly Jamm
 Jelly Jamm pe Cartoonito.ro 
 



Desene animate
Seriale de animație
Boomerang
Desene